Koninkrijk Kaffa, Ethiopisch koninkrijk
 Kaffa (provincie), voormalige provincie van Ethiopië
 oude naam voor Feodosija